

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 97, w tym 19 podstawowych

Inne 
 Bugaj – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Bugaj – jezioro w Piotrkowie Trybunalskim
 Bugaj – dawny przystanek kolejowy w Zagajowie w powiecie kazimierskim
 Bugaj – ulica w Warszawie

Osoby 
 Artur Bugaj
 Jan Bugaj
 Tomasz Bugaj
 Ryszard Bugaj

Zobacz też 
 Bugaj Dmeniński
 Bugaj Zakrzewski